

Desportos 
Associação Portuguesa de Desportos — clube de futebol da cidade de São Paulo
Associação Atlética Portuguesa — clube de futebol da cidade de Santos
Associação Atlética Portuguesa (Rio de Janeiro) — clube de futebol do Rio de Janeiro
Associação Portuguesa Londrinense — clube de futebol do Paraná
Portuguesa Futebol Clube — clube de futebol de Crato (Ceará)
Portuguesa Fútbol Club — clube de futebol da Venezuela

Localidades 
Portuguesa (estado) — estado da Venezuela
Portuguesa (bairro)  — bairro da cidade do Rio de Janeiro

Outros 
Portugueses  — gentílico da população de Portugal

Ver também

Desambiguações de gentílicos